Райделл — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Райделл, Бобби (настоящее имя — Роберт Луис Ридарелли; род. 1942) — американский певец, и актёр.
 Райделл, Марк — американский актёр, режиссёр и продюсер.

См. также 
 Рюделль